Павліче́нко — українське і білоруське () прізвище. 

 Павліченко Дмитро Валерійович (* 1966) — полковник МВС Білорусі, якого звинувачують в організації політичних убивств.	
 Павліченко Ігор Миколайович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Павліченко Катерина Володимирівна (1989) — заступниця Міністра внутрішніх справ України.
 Павліченко Олександр Петрович (у деяких джерелах — Павлюченко) — кулеметник 836-го стрілецького полку 240-ї стрілецької дивізії 51-го стрілецького корпусу 38-ї армії Воронезького фронту, герой Радянського Союзу.
 Павліченко Семен Олександрович (1991) — російський саночник, володар Кубка націй у програмі одномісних саней.
 Павліченки Дмитро та Сергій — підсудні по справі про вбивство судді Зубкова.

Див. також 
 Павличенко
 Зросійщення

Примітки 

Прізвища на -енко